Wyszkowo ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wyszkowo (Lelkowo) (Hohenfürst, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Wyszkowo (Trzebiatów) (Wischow, Stadtteil von Trzebiatów (Treptow an der Rega, Kreis Greifenberg/Pommern))

Siehe auch:
 Wyschkowo